Mata Maguey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mata Maguey, Tierra Blanca, ort, Veracruz, 
 Mata Maguey, Carrillo Puerto, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar